Unibail-Rodamco-Westfield SE — французско-нидерландская компания. Штаб-квартира располагается в Париже, Франция. Основное направление деятельности компании — инвестиции в коммерческую недвижимость. Основные активы, которыми управляет компания, сосредоточены в следующих секторах: торговые центры, конгресс-центры, офисная недвижимость.

По состоянию на 2020 год компания является крупнейшим в Европе владельцем коммерческой недвижимости, её рыночная стоимость оценивается в 13.6 млрд долларов. По состоянию на 2021 года входит в базы расчёта фондовых индексов , AEX и CAC 40.

Компания была образована в июне 2007 года в результате слияния французской компании Unibail и нидерландской Rodamco Europe. В июне 2018 года приобрела австралийского оператора торговых центров .

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании 

Компании Франции
Компании Нидерландов